

Codici 
 RAE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arar (Arabia Saudita)
RAE – Ramo Attività Economica.

Persone 
 Alex Rae (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo centrocampista
 Alexa Rae – (1980) – attrice pornografica statunitense
 Allen Rae (1932-2016) – arbitro di pallacanestro canadese
 Carly Rae Jepsen (1985) – cantautrice e chitarrista canadese
 Cassidey Rae (1980) – ex attrice pornografica statunitense
 Cassidy Rae (1976) – attrice statunitense
 Charlotte Rae, nome d'arte di Charlotte Rae Lubotsky (1926) – attrice e cantante statunitense
 Corinne Bailey Rae (1979) – cantautrice e chitarrista britannica
 Dina Rae (1978) – cantante statunitense
 Ella Rae Peck (1990) – attrice statunitense
 Gavin Rae (1977) – calciatore scozzese, di ruolo centrocampista 
 Jocelyn Rae (1991) – tennista britannica
 John Rae (1813-1893) – esploratore britannico
 Mike Rae (1951) – ex giocatore di football americano statunitense
 Paul Rae (1968) – attore statunitense
 Summer Rae, nata Danielle Moinet (1983) – wrestler e modella statunitense
 Valarie Rae Miller (1974) – attrice statunitense
 Zoe Rae (1910-2006) – attrice statunitense

Sigle 
 Radiodifusión Argentina al Exterior  – radiodiffusione argentina all'estero
 Real Academia Española – istituto spagnolo di linguistica
 Research Assessment Exercise – sistema di valutazione del livello della ricerca negli istituti di alta formazione del Regno Unito (un equivalente italiano è l'ANVUR)
 Rom, Ashkali, Egiziani. Denominazione di una popolazione etnicamente composita del Kosovo
 Royal Aircraft Establishment – istituto britannico di ricerca in campo aeronautico

Altro 
 Rae  – comune estone della contea di Harjumaa
 Rae  – scuderia automobilistica
 Rae – album di Ashe del 2022
 Rae  – ipocoristico inglese del nome proprio di persona femminile Rachele

Note